Les Bijoux volés (The Stolen Jewels) est un film réalisé par D. W. Griffith et sorti en 1908.
Les Bijoux volés (The Slippery Pearls) est un film réalisé par William C. McGann et sorti en 1931.